Příjmení Mann nebo Mannová nosí více různých osob, například příslušníci významné německé rodiny Mannových. Může se jednat i o další významné osobnosti:

 Ed Mann (* 1954) – americký bubeník, který hrál s Frankem Zappou
 Felix Mann (1905–1942) – za protektorátu zaměstnanec „dynamitky“ – podniku Explosia Semtín u Pardubic, který Třem králům dodával (od léta roku 1939) třaskaviny a rozbušky
 Golo Mann (1909–1994) – německý historik
 Heinrich Mann (1871–1950) – německý spisovatel
 Herbie Mann (1930–2003) – americký jazzový hudebník
 Josef Johann Mann (1804–1889) – rakouský entomolog, sběratel, ilustrátor a cestovatel
 Klaus Mann (1906–1949) – německý spisovatel
 Manfred Mann (hudebník) (* 1940) – jihoafrický hudebník
 Michael Mann (* 1943) – americký filmový režisér, scenárista a producent
 Michaela Mannová (* 1982) – česká běžkyně na střední tratě
 Mike Mann viz Hollywood Fats
 Murray Gell-Mann (1929–2019) – americký fyzik, nositel Nobelovy ceny
 Reva Mann viz Reva Unterman
 Sally Mann (* 1951) – americká fotografka
 Thomas Mann (1875–1955) – německý spisovatel, nositel Nobelovy ceny

 jiný význam
 Elektrïck Mann – hudební skupina z Valašského Meziříčí
 Manfred Mann – anglická beatová a popová hudební skupina 60. let
 Mann gegen Mann – třetí singl z alba Rosenrot německé skupiny Rammstein
 Mann (jednotka) – fyzikální jednotka hmotnosti požívaná v Asii

Související články 
 Man

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení